Slovo panna má několik významů. 

ženy
 panna je označení ženy či dívky, která nemá porušenou panenskou blánu, nebo která neměla pohlavní styk
 stará panna
 lesní panna
 zejména ve starší literatuře se můžeme setkat s užíváním slova panna jako synonyma pro slovo dívka
 Panna Maria – matka Ježíšova
 Panna Cinková – slovenská houslistka romského původu
 Jana z Arku zvaná též Panna orléanská – francouzská hrdinka a bojovnice proti Angličanům.

astronomie
 Souhvězdí Panny – jedno ze souhvězdí jarní oblohy

astrologie
 panna (znamení) – znamení zvěrokruhu

artefakty
 krejčovská panna – pomůcka k šití a předvádění oděvů
 panna nebo též panenka je dětská hračka, zmenšený model člověka
 vúdú panenka – magická pomůcka
 panna (mince) – lícová strana mince (např. při hodu)
 železná panna – středověký mučící nástroj

erotické pomůcky
 nafukovací panna
 silikonová panna – silikonová obdoba předchozího

místopisné pojmy
 Panna je název vyšší věže hradu Trosky v Českém ráji
 Panna (Šumava) je název skalního útvaru v Povydří
 Panna (hrad) je vrch a hrad v Českém středohoří 
 Panna (Alpy), hora v Alpách v Aarském masívu
 Panna (České středohoří) – vrch v okrese Litoměřice

filmy
 Panna (film, 1940) – československý film režiséra Františka Čápa z roku 1940
 Panenství (film) – československý film režiséra Otakara Vávry z roku 1937

jiné významy
 panna cotta – italský dezert
 Jabloňová panna – česká pohádka

Externí odkazy